Аленке́р ():

 Аленкер — поселок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Лиссабон. 
 Аленкер — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пара. 
 Аленкер, Перу де — португальский мореплаватель XV века, участник экспедиций Бартоломеу Диаша и Васко да Гамы.